Foxhall puede referirse a:

 Foxhall (caballo)
 Foxhall (Suffolk), Suffolk Coastal, Inglaterra
 Foxhall (Washington D. C.), Estados Unidos